Список видов булавоусых бабочек Израиля включает все виды Булавоусых бабочек (Rhopalocera, все Дневные бабочки — Papilionoidea, в широком смысле), обитающих в Израиле. Список состоит из биноменов (двухсловных названий, состоящих из сочетания имени рода и имени вида)..

Список

Семейство Толстоголовки (Hesperiidae)

Семейство Голубянки (Lycaenidae)

Семейство Нимфалиды (Nymphalidae)

Семейство Парусники (Papilionidae)

Семейство Белянки (Pieridae)

См. также 
 Список видов муравьёв Израиля
 Список видов булавоусых бабочек Ленинградской области

Примечания

Литература 
 Benyamini, Dubi (2002). A Field Guide to The Butterflies of Israel. Revised edition. Israel, Jerusalem: Keter. (Hebrew)

Ссылки 
 Ben-Yehuda, Oz. The Butterflies of Palestine. (Hebrew)
 Benyamini, Dubi (1998). List of Butterflies of Israel, Mt Hermon, Sinai Peninsula and East Jordan.

Списки булавоусых бабочек по регионам
Бабочки булавоусые